Qooqle è un motore di ricerca dedicato specificatamente alla ricerca e alla visione di videoclip diffusi su internet attraverso il sito YouTube, dal quale è possibile scaricare filmati attraverso uno speciale downloader.

Il servizio, fornito sotto dominio giapponese, è disponibile sia in lingua giapponese che in lingua inglese.

Il front-end del motore di ricerca, il cui nome evoca da vicino quello del quasi omonimo e più noto Google, è restituito con sistema AJAX in modo tale che non occorra ricaricare la pagina dopo ogni risultato di ricerca. La visualizzazione dei videoclip, accessibili attraverso miniature e relativo link, avviene mediante un pop-up con visore di immagini Flvplayer che si sovrappone alla finestra di ricerca.

Qooqle ha avuto il suo sviluppo con la diffusione di siti web dedicati al digital video e al trattamento in sharing peer-to-peer di oggetti multimediali, come ad esempio - oltre alla citata YouTube - Stumbleupon.com, Vidmeter.com e Veoh.com.

Voci correlate
Broadcasting
Podcast
Streaming

Collegamenti esterni

Motori di ricerca